A Temporada da GP3 Series de 2016 foi a sétima do campeonato da GP3 Series, série de acesso à GP2 Series. Iniciou com a rodada dupla no Circuito da Catalunha, na Espanha, em 14 de maio, e a decisão do campeonato, entre 26 e 27 de novembro, foi na rodada dupla de Yas Marina.

Teve como campeão o monegasco Charles Leclerc, da equipe ART Grand Prix.

Equipes e Pilotos

Calendário

Classificação

Pilotos

Equipes

Ligações externas
 Site oficial

2016
GP3 Series